Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 42-es, továbbá 42A, 42B jelzésű villamosok:

Magyarország 

 42-es villamos (Budapest)
 42A villamos (Budapest)megszűnt
 42B villamos (Budapest)megszűnt

Ausztria 

 42-es villamos (Bécs)